Сыроежка выцветающая, или сыроежка красивенькая, или сыроежка красивая, или сыроежка блекнущая () — вид грибов из род Сыроежка (Russula) семейства Сыроежковые (Russulaceae).

Описание 
Сухая на ощупь, бархатистая, не имеет блеска, часто подвержена растрескиванию.
Кутикулу очень сложно отделить от мякоти гриба.

Шляпка — может иметь размеры от 5 до 10 см в диаметре. Насыщенного кроваво-красного цвета, причём края немного темнее, чем центральная часть шляпки. У молодых экземпляров шляпка по форме похожа на полушарие, постепенно она становится более выпуклой и немного распростёртой.

Пластинки — белого или желтого цвета, часто могут быть разветвлённые. Они могут иметь зеленоватый или сероватый оттенок.

Ножка — 3—7 см дниной 1,5—3 см толщиной, как правило, белая, иногда бывает с розовым оттенком, у основания присутствуют жёлтые пятна. С возрастом и особенно, во влажном состоянии она также может стать слегка серой. Мякоть ножки достаточно плотная, белая, очень жёсткая, имеет горьковатый вкус.

Мякоть — белая, но в сырую погоду она легко сереет. Запах слегка фруктовый. Вкус резкий, в пластинках молодых образцов также острый. Старые плодовые тела иногда совершенно мягкие.

Таксономия 
, Arch. Přírodov. Výzk. Čech. 17(4): 97. 1928

Синонимы 
 , Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 439. 1801
 , Vers. Anordnung Beschr. Agaricorum (Leipzig): 27. 1816
 , 1825
 , Fungi Ingrici 9: tab. 2. 1857

Экология 
Произрастает в лиственных лесах. Намного реже в хвойных лесах.

Вид встречается в Северной Африке (Марокко), Северной Азии (Сибирь, Камчатка), Северной Америке (США), Гренландии и Европе.

Как и все сыроежки, представляет собой микоризный гриб, который формирует симбиотические отношения почти исключительно с берёзами.

Поэтому сыроежка встречается в основном в берёзовых и берёзово-сосновых лесах или под березами на лесопосадках, на опушках и на лесопосадках. Гриб также часто встречается под берёзами вне закрытых древостоев, особенно в парках, под рядами деревьев вдоль дорог, набережных, канав, а также на богатых основаниями сухих и полусухих пастбищах и на шлаковых терриконах.

Сыроежка любит умеренно влажные, неглубокие, гумусовые и известковые почвы. Нередки случаи формирования двойной микоризы вместе с Волнушкой белой. Плодоносящие тела появляются с мая по начало ноября, а грибок встречается с низменных по высокогорные районы.

Примечания

Литература 
 
 Alfred Einhellinger: Die Gattung Russula in Bayern. In: Bibliotheca Mycologica. 3. Auflage. Band 112. Berlin / Stuttgart 1994, ISBN 978-3-443-59056-7, S. 76.

Ссылки 
 
 ecosystema.ru  Сыроежка выцветающая, или сыроежка красивенькая
  Myko atlas - Russula exalbicans

Съедобные грибы
Сыроежка
Грибы Европы
Грибы Евразии
Голарктические лесные грибы